Adá es un nombre femenino que puede referirse a dos personajes del Antiguo Testamento:
 Adá, primera esposa de Lamec y madre de Yabal y Yubal.
 Adá, primera mujer de Esaú, hija de Elón, el hitita.